Гран-при Мексики 1987 года — четырнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1987 года. Прошёл на автодроме имени братьев Родригес в Мехико, Мексика. Соревнования состоялись 18 октября 1987 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Мексики